Jim Thomas (tennisser), een Amerikaans tennisser.
Jim Thomas (basketballer), een Amerikaans basketballer
Jim Thomas (scenarioschrijver), een Amerikaans scenarioschrijver
Jim Thomas (dichter)

Zie ook 
 Thomas (doorverwijspagina)